Monadenia hillebrandi är en snäckart som först beskrevs av Wesley Newcomb 1864.  Monadenia hillebrandi ingår i släktet Monadenia och familjen busksnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Busksnäckor
hillebrandi